Sporocystis är ett släkte av svampar. Sporocystis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sporocystis